Panoramabahn steht für:

 Panoramabahn, stillgelegte und demontierte Einschienenbahn in Magdeburg
 Erzgebirgische Panoramabahn, siehe Bahnstrecke Zwönitz–Scheibenberg
 die 1968 stillgelegte meterspurige Pforzheimer Kleinbahn (Pforzheim–Ittersbach)
 die seit 1984 stillgelegte und abgebaute Hohenstaufenbahn (Schwäbisch Gmünd–Göppingen)
 der Aufstieg der Bahnstrecke Stuttgart–Horb aus dem Stuttgarter Talkessel 
 Panorama-S-Bahn Berlin, ein Triebfahrzeug der Berliner S-Bahn für Sonderfahrten, siehe DB-Baureihe 488.0
 Panoramabahn Kaiser Maximilian, eine Standseilbahn auf die Festung Kufstein
 Panoramabahn Kitzbüheler Alpen, eine Seilbahn von Hollersbach im Pinzgau ins Skigebiet Kitzbühel
 Panorama Bahn (Silvretta Montafon), eine  2014 errichtete Kabinenseilbahn im Skigebiet Silvretta Montafon
Panoramabahn (Kitzsteinhorn) (auch: Gletscherbahn Kaprun 1), eine 1991 erbaute Zubringerbahn im Skigebiet am Kitzsteinhorn in Kaprun